Regeringsformatie België 1939 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België februari 1939, regeringsformatie nodig na de val van de regering-Spaak I
Regeringsformatie België april 1939, regeringsformatie na de verkiezingen van 2 april 1939